Jugorje je ime več naselij v Sloveniji:

 Jugorje pri Metliki, občina Metlika
 Jugorje, občina Novo mesto

naselja v Sloveniji